Seznam filmov iz samostojne Slovenije po proračunu je seznam filmov, posnetih v obdobju samostojne Slovenije, od leta 1991 dalje, od najdražjih do najcenejših. Velika večina zneskov je pridobljena iz dokumentov Slovenskega filmskega centra in Radiotelevizije Slovenije. So ocene vrednosti projektov in se lahko spremenijo.

Proračuni filmov, ki so bili navedeni v tolarjih, so preračunani v evre po tečaju 1 EUR = 239,64 SIT.



Proračuni nasedlih in neuresničenih projektov

Celovečerni film Vandima producenta Matjaža Kušarja in režiserke Jasne Hribernik so snemali leta 2011 in 2012, vendar zaradi producentove kršitve pogodbe s Slovenskim filmskim centrom, sodnih postopkov in neplačila igralcem in ekipi ni bil izdan. Njegov proračun naj bi bil 890.633 ali 822.683 evrov.

Režiser Mitja Okorn je s produkcijsko hišo Influenca želel posneti celovečerni film Član za 5.500.000 evrov, vendar je Filmski sklad Republike Slovenije zavrnil sofinanciranje projekta.

Režiser Dejan Babošek je, prav tako s produkcijsko hišo Influenca, posnel celovečerni film Izhod, a ne za 541.647 evrov, ker je Filmski sklad Republike Slovenije zavrnil sofinanciranje.

Glej tudi

 Seznam slovenskih filmov

Opombe

Sklici

Zunanje povezave
 Radiotelevizija Slovenija
 Slovenski filmski center

Proračun